A Ladin elnevezés az alábbiakra vonatkozhat:
 ladin nyelv, egyike a rétoromán dialektusoknak
 ladin nép
 ladin (korszak), földtörténeti korszak a triász időszakban

Lásd még
 Latin (egyértelműsítő lap)
 Ladino nyelv